Luchs steht für:
 Eurasischer Luchs oder Nordluchs (Lynx lynx), eine in Eurasien verbreitete Art der Luchse
 Luchse, im weiteren Sinne die Gattung der Katzen, zu der auch die vorgenannte Art gehört
 Luchs des Monats, ein Literaturpreis für Kinder- und Jugendbücher
 Luchs (Spähpanzer), Spähpanzer 2 (SpPz 2) Luchs
 Luchs, ein Aufklärungspanzer der Wehrmacht, siehe Panzerkampfwagen II#Sonstige Ausführungen
 SMS Luchs, ein Kanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Luchs (Sternbild), ein Sternbild des Nordhimmels
 Luchs (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Luchs (Film), französisch-schweizerischer Dokumentarfilm von Laurent Geslin (2021)

Personen:
 August Luchs (1849–1938), deutscher Altphilologe
 Carl Werner Schmidt-Luchs (* 1931), deutscher Fotograf und Fachjournalist
 Ernst Luchs (1811–1886), deutscher Mediziner
 Frank Luchs (* 1959), deutscher Komponist
 Hermann Luchs (1826–1887), deutscher Lehrer und Kunsthistoriker
 Hugo Schmidt-Luchs (1890–nach 1964), deutscher Fotograf
 Julius Robert Luchs (1901–1988), karpatendeutscher Lehrer und Schriftsteller 
 Stereo Luchs (* 1981), Schweizer Sänger

Siehe auch:

 Luchsbogen

 Luks
 Lux